Claudiu Ionescu este numele a trei sportivi români:

Claudiu Eugen Ionescu - fost handbalist
Claudiu Mircea Ionescu - fotbalist
Claudiu Mihai Ionescu - fotbalist